Печёночник, Печёночница, Печёночники — русские названия нескольких таксонов растений и грибов:
 Печёночники, или Печёночные мхи () — отдел (согласно более старой классификации — класс) мохообразных растений.
 Печёночница обыкновенная, или Печёночник обыкновенный () — гриб-трутовик
 Печёночница (растение) () — род покрытосеменных растений семейства Лютиковые.
 Иногда печёночниками называют лишайники рода Peltigera.